Logotipo da Rádio Onda Livre da Amadora

A Rádio Onda Livre da Amadora  era uma antiga rádio local do concelho da Amadora, emitia na frequência dos 102.3Mhz, encerrada em 24 de Dezembro de 1988 por imposição legal, não tendo sido posteriormente legalizada no concurso público que atribuiu as frequências 93.7Mhz e 107.2Mhz ao mesmo concelho. Da mesma saíram alguns profissionais actualmente na rádio e televisões nacionais:

Paulo José Pereira (Voz Off TVI); Jorge Gomes (Voz Off SIC); José Lourenço (Voz Off SIC) Francisco Gil (Locutor de Rádio - M80); José Araújo (Locutor de Rádio - M80); Luis Miguel Pereira (SportTV); Carla Vasconcelos (atriz); António Rodrigues (Arabista e ensaísta);

Ligações externas
http://radioondalivreamadora.blogspot.com/
http://rola.nuno.miguel.googlepages.com/
A ROLA no Facebook

Ver também
Lista de rádios portuguesas

Estações de rádio extintas de Portugal
Estações de rádio extintas em 1988
Extinções em Portugal em 1988